Rivara kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Rivara, Piemonte, Provincia di Torino, 
 Rivara (ort), Emilia-Romagna, Provincia di Modena, 

Robotskapade Italienförgreningar